Montelongo – comune italiano della provincia di Campobasso
 19614 Montelongo – asteroide della fascia principale
 Bruno Montelongo (1987) – calciatore uruguaiano con passaporto italiano
 Gregorio da Montelongo (1200-1269) – patriarca cattolico italiano
 Néstor Montelongo (1955-2021) – ex calciatore uruguaiano